

Codici 
 YRS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Red Sucker Lake (Manitoba) (Canada)

Mitologia norrena
Yrs – una regina di Svezia, moglie di Eadgils e figlia e amante di Halga